Porto Ferreira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porto Ferreira (ort), São Paulo, 
 Porto Ferreira (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar